Флаг и геральдический знак-эмблема ФССП России являются официальными символами, указывающими на принадлежность к  Федеральной службе судебных приставов (ФССП России). 

Федеральная служба судебных приставов была образована 9 марта 2004 года. Однако данная служба не входит в структуру федеральных органов исполнительной власти, до тех пор пока не вступят в силу соответствующие федеральные законы п.26 настоящего указа (ред. от 28.09.2017).

Символика 
24 января 2006 года, указом Президента Российской Федерации, в целях реализации единой государственной политики в области геральдики, упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти, сохранения и развития исторических традиций в области геральдики, были учреждены флаг и эмблема Федеральной службы судебных приставов.

Данный указ вступил в силу в день подписания.

20 октября 2015 года знамя Федеральной службы судебных приставов было вручено Президентом России Владимиром Путиным директору ФССП России – главному судебному приставу Российской Федерации Артуру Парфенчикову.

Флаг 

Флаг Федеральной службы судебных приставов представляет собой тёмно-зелёное прямоугольное полотнище с Государственным флагом Российской Федерации в крыже.

В правой половине полотнища, ближе к его нижнему краю, располагается геральдический знак-эмблема Федеральной службы судебных приставов.

Отношение ширины флага к его длине — один к полутора. Отношение площади крыжа к площади флага — один к четырём. Отношение высоты эмблемы к ширине флага — один к двум.

Эмблема 

Золотой двуглавый орёл с поднятыми вверх крыльями, увенчанный одной большой и двумя малыми коронами. Короны соединены тёмно-зелёной лентой. В правой лапе орла — серебряный свиток с печатью, в левой — серебряный ликторский пучок. На груди орла фигурный щит с полем тёмно-зелёного цвета. В поле щита — золотой «столп Закона».

Геральдический знак-эмблема Федеральной службы судебных приставов может выполняться в одноцветном изображении.

Допускается использование в качестве самостоятельных эмблем Федеральной службы судебных приставов щита, наложенного на перекрестье свитка с печатью и ликторского пучка (средняя эмблема), и перекрещённых свитка с печатью и ликторского пучка (малая эмблема).

Примечания

См. также 
 Список ведомственных флагов России

Ведомственные флаги России